Macksburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Macksburg (Iowa)
Macksburg (Ohio)